

Geografia

Ekwador 
 Olmedo – kanton w prowincji Loja
 Olmedo – miasto w prowincji Loja
 Olmedo – kanton w prowincji Manabí
 Olmedo – miasto w prowincji Manabí

Hiszpania 
 Olmedo – gmina w prowincji Valladolid
 Olmedo de Camaces – gmina w prowincji Salamanka
 Fuente-Olmedo – gmina w prowincji Valladolid
 Llano de Olmedo – gmina w prowincji Valladolid

Włochy 
 Olmedo – miejscowość i gmina w regionie Sardynia, w prowincji Sassari

Ludzie o nazwisku Olmedo 
 Alex Olmedo (1936) – peruwiański tenisista, reprezentujący Stany Zjednoczone
 Jesús Olmedo (1973) – hiszpański aktor
 Leonel Olmedo (1981) – meksykański piłkarz
 Manuel Olmedo (1983) – hiszpański lekkoatleta
 Quiterio Olmedo (1907) – piłkarz paragwajski
 Raquel Olmedo (1937) – meksykańska aktorka i piosenkarka pochodzenia kubańskiego
 Segundo Olmedo (1948) – panamski zapaśnik w stylu wolnym

Sport 
 CD Olmedo – ekwadorski klub piłkarski z siedzibą w mieście Riobamba